Союз украинской националистической молодёжи () — украинская молодёжная организация, действовавшая в Польше в период между двумя мировыми войнами.

Была создана в 1926 с целью идеологического воспитания украинской молодёжи и вовлечения её в активную политическую деятельность.

Руководителем Союза стал редактор газеты «Смолоскип» Олег Боднарович. В руководство организации также входили Иван Габрусевич, Микола Добрянский-Демкович, Богдан Кравцив, Степан Ленкавский.

В 1929 Союз вошёл в состав ОУН.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Не все люди – братья. 90 лет назад возникла ОУН. С чего начинался украинский нацизм, кто стал его идеологом, как Берия и Хрущёв реабилитировали коллаборационистов

Организация украинских националистов
XX век в Польше
Молодёжные организации Украины
Исторические политические организации Украины